Велика армія Республіки (спрощено: Армія клонів) — це армія Галактичної Республіки у часи Війн клонів із вигаданого всесвіту Зоряних війн, що була вперше показана в фільмі «Зоряні війни. Епізод II: Атака клонів».

Історія

Створення клонів 
Армія клонів була таємно створена каміноанцями на замовлення майстра-джедая Сайфо-Діаса із пропозиції графа Дуку.

Війни клонів 
Після того, як у пошуках мисливця за головами Джанго Фетта, який коригував замах на сенатора та принцесу планети Набу Падме Амідали, майстер-джидай Обі-Ван Кенобі розкрив існування планети Каміно, де вже кипів випуск перших партій клонованих солдат на основі ДНК Джанго Фетта.

У той час у галактиці набирала силу нова незалежна фракція Конфедерація незалежних систем, що формувалася із планет, що вийшли із складу Галактичної Республіки. Республіка не могла допустити зруйнування її галактичної монополії та створення нової сили у галактиці, а тому 22 році ДБЯ, коли сепаратисти піймали майстера-джидая Обі-Вана Кенобі на своїй планеті-столиці Джеонозисі за шпіонажем, спочатку Орден джедаїв, а потім і Велика армія Республіки під командуванням магістра Йоди, вчинили напад на планету-столицю Конфедерації, де вперше у війні взяли участь клони.

Протягом останніх трьох років армія клонів приймала участь у більшості операцій Великої армії Республіки, звільнила багато планет, систем під комадуванням джедаїв, що не завжди були вдалими стратегами, що і пояснює велику кількість втрат серед клонів

Протокол №66 
В офіційному перекладі пишеться «Наказ №66», але за термінологією тут правильно вживати саме «Протокол №66».

Протокол №66 був вписаний у ціп-інгібітор, щоб у випадку замаху джедаїв на законну владу сенату або канцлера, що і сталося, можна було оперативно знищити повстання за допомогою армії та відкинути варіант її переходу на бік джедаїв.

Після Війн клонів 
Після закінчення Війн клонів Республіка була реорганізована у Галактичну імперію, а із клонів був сформований Штурмовий корпус. Згодом база із виробництва клонів на Каміно була зруйнована, а Імперія поступово почала переходити на призовних солдат, адже клони, через генні модифікації, швидко старіли, що змушувало списувати одне покоління клонів після декількох років служби, що було дуже невигідно. Після списання багато клонів стали інструкторами або найманцями, але також і була велика кількість клонів, що після списання впали на самі нижчі соціальні рівні.

Структура війська 

 Велика армія Республіки  —  10 системних армій (3 млн солдат) під керівництвом Верховного канцлера Шива Палпатіна;
 Системна армія — 2-і бойові армії (294 тисяч солдат) під керівництвом майстра-джедая;
 Бойова армія — 4 корпуси (147 тисяч солдат) під командуванням представників Вищої ради джедаїв;
 Корпус —  4 легіони (36 тисяч солдат) під командуванням генерала-джедая та клона маршала-командира;
 Легіон — 4 полки (9 тисяч солдат) під командуванням клона-командира;
 Полк  — 4 батальйони (2 тисячі солдат) під командуванням клона-командира;
 Батальйон —  4 роти (576 солдат) під командуванням  клона-командира;
 Рота (сотня) —  4 взводи (144 солдат) під командуванням клона-капітана;
 Взвод (чота) —  4 підрозділи (36 солдат) під командуванням клона-лейтенанта;

 Підрозділ — 9 солдат під командуванням клона-сержанта.

Клони у середовищі фанатів Зоряних війн 
Клони дуже сподобались фанатам Зоряних війн, ставши одними з найпопулярніших персонажів всесвіту для косплеїв. Велика заслуга в цьому є режисера «Зоряні війни: Війни клонів» Дейва Філоні та його сценаристів, які змогли надати, зовнішньо однаковим клонам, не тільки клички, а й особливі характери, особистість, а найголовніше відрізнити їх зовнішньо не тільки кольорами полків та легіонів, що були показані ще у фільмі «Зоряні війни. Епізод III: Помста ситхів», а й індивідуальними малюнками.

Джерела 

Зоряні війни